Le Compte, LeCompte oder Lecompte ist der Familienname folgender Personen:

 Cécile Lecomte (* 1981), französische Umweltaktivistin
 Delphine Lecompte (* 1978), belgische Dichterin
 Éric Lecompte (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Herman Le Compte (1929–2008), belgischer Mediziner, Gerontologe und Altersforscher
 Irville Charles LeCompte (1872–1957), US-amerikanischer Romanist
 Jean Lecomte du Nouÿ (1842–1923), französischer Historienmaler und Bildhauer
 Joseph Lecompte (1797–1851), US-amerikanischer Politiker
 Karl M. Le Compte (1887–1972), US-amerikanischer Politiker
 Louis Lecompte (1914–1970), kanadischer Eishockeyspieler und -schiedsrichter
 Mademoiselle Lecompte († 1716), französische Schauspielerin
 Philip Medford LeCompte (1907–1998), US-amerikanischer Pathologe

Lecompte ist Name folgender Städte:
 Lecompte (Louisiana), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Compte